— проектируемый метрополитен в японском городе Кавасаки.

Станции

Ссылки 
 Kawasaki City Transportation Bureau 

Метрополитены Японии